

Telefonia 
 LTE – Long Term Evolution – Evoluzione degli standard di telefonia mobile GSM/UMTS, CDMA2000 e TD-SCDMA

Acronimi 
 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija – enciclopedia universale lituana
 Liquid Tension Experiment – gruppo musicale progressive metal statunitense

Codici  
 LTE – codice vettore ICAO di LTE International Airways